Лос Торитос има више значења:

 Лос Торитос (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Торитос (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Торитос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Торитос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Торитос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Торитос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Торитос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику